Франсуа Шарль Юг Лорен Пуквиль (; , Ле Мерлеро, Нормандия — , Париж) — французский дипломат, писатель, путешественник, врач и историк.

В качестве пленника османского султана в Семибашенном замке, затем генерального консула Франции в Иоаннине, с 1798 по 1820 годы он исследовал населённые греками районы Османской империи, одним из первых начал там археологические раскопки.

Его дипломатические усилия и публицистика в значительной степени стали основой филэллинизма в Европе и внесли значительный вклад в возрождение греческой государственности.

Кавалер орденов Почётного легиона и греческого Ордена Спасителя.

Начало карьеры 
Франсуа Пуквиль учился в Канском колледже, затем поступил в семинарию Лизье. В 21 год он стал диаконом и принял постриг. После этого он стал викарием родного графства Монмарсе.

Был известен как роялист, и во время якобинского террора его спасла его собственная паства. В эти же годы он начал обширную переписку со своим братом Югом и сестрой Адель, которая продолжалась всю жизнь. Эта переписка служит источником по временам Французской революции, временам Наполеона и французской Реставрации.

Демократическое движение на втором году революции привлекло его в свои ряды, и когда 14 июля 1793 года первоначальная Ассамблея Ле Мерлеро приняла новую Конституцию, её секретарём был Франсуа Пуквиль.

В 1793 году он сложил с себя обеты священника и стал помощником мэра и учителем. В течение последующей жизни он оставался глубоко предан христианству. Однако его уход из монашества, прореспубликанские выступления и критика папского престола вызвали преследования роялистов, и он скрылся из Нормандии, возможно, в Кан.

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Франции
Дипломаты Франции
Востоковеды Франции
Медики Франции
Археологи Франции
Кавалеры ордена Почётного легиона
История Османской империи
История Греции
Похороненные на кладбище Монпарнас
Члены Парижской медицинской академии